Le teufeur (ou féminin la teufeuse), parfois écrit teuffeur, est une personne participant à des manifestations de musique techno telles que les free party, teufs, drums, ou encore rave party.

Le terme est issu du verlan « teuf » (pour « fête ») et signifie littéralement « personne faisant la fête » c'est-à-dire fêtard, même si ce terme reste attaché de par son origine au milieu free party.

L'idée des teufeurs est de faire la fête pour s'amuser, sans discrimination.

Le teufeur, parfois routard, ne doit pas être confondu avec le traveller  ni le nomade. Il peut souvent être habillé de vêtements paramilitaires ou ethniques.
Les teufeurs viennent d'horizons musicaux différents et se caractérisent plus par leur état d'esprit que par leur apparence.

Leurs rassemblements free party ou "rave" sont dans l'ensemble non lucratifs mais demandent une participation financière, parfois laissée à la libre appréciation du client.

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Free party

Free party